Opatovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Opatovice nad Labem, Gemeinde im Okres Pardubice
 ehemaliges Kloster Opatovice
Opatovice u Hranic, Gemeinde im Okres Přerov
Opatovice u Rajhradu, Gemeinde im Okres Brno - venkov
Opatovice I, Gemeinde im Okres Kutná Hora
Opatovice II, Ortsteil von Uhlířské Janovice, Okres Kutná Hora
Opatovice, Ortsteil von Hrdějovice, Okres České Budějovice
Opatovice, Ortsteil von Červené Pečky, Okres Kolín
Opatovice (Zbýšov), Ortsteil von Zbýšov v Čechách, Okres Kutná Hora
Opatovice, Ortsteil von Vyškov, Okres Vyškov
Opatovice, Ortsteil von Světlá nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod 

Velké Opatovice, Stadt im Okres Blansko

Kanal
 Opatowitzer Kanal, Bewässerungskanal im Okres Pardubice